Roman Vopat (né le  à Litvínov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre. Il est le frère de Jan Vopat.

Biographie

Carrière en club 
En 1994, il débute avec son club formateur du HC Litvínovdans l'Extraliga. Il est choisi en septième ronde en cent-soixante-douzième position au total par les Blues de Saint-Louis au repêchage d'entrée dans la LNH 1994. Il est repêché en huitième position lors de la sélection européenne 2011 de la Ligue canadienne de hockey par les Warriors de Moose Jaw. Il part en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues face aux Capitals de Washington. Il revient en Europe en 1999. Il remporte l'Extraliga 2006 avec le HC Sparta Prague. Il met un terme à sa carrière en 2011.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HIFK
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Leksands IF
Joueur de l'AaB Ishockey
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en avril 1976
Naissance à Litvínov
Naissance en Tchécoslovaquie